Kléber puede referirse a las siguientes personalidades:

 Emilio Kléber (1896-1954), militante comunista, jefe de una Brigada Internacional en la Guerra Civil española.
 Jean Baptiste Kléber (1753-1800), general francés.
 Kléber de Carvalho Corrêa (n. 1980), futbolista brasileño.
 Kléber de Sousa Freitas (n. 1983), futbolista brasileño.
 Kléber Dadjo (1914-1979), político y expresidente de Togo.
 Kléber Mesquida (n. 1945), político francés.

Asimismo, Jean-Baptiste Kléber dio su nombre a:
 La Plaza Kléber, principal plaza de Estrasburgo, su ciudad natal.
 La avenida Kléber, en París.